Хамза́ Абдуллхаи́нович (Абду́лович) Бага́пов (7 октября 1939, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский футболист и тренер, полузащитник. Чемпион РСФСР, мастер спорта (1962).

Карьера

Клубная 
Футболом начал заниматься с 12 лет. В 18 летнем возрасте дебютировал в составе юношеской сборной Азербайджанской ССР, позднее был приглашён играть за сборную Краснодарского края.

В 1957 году был приглашён в краснодарскую «Кубань», где провёл восемь с половиной лет. Вместе с командой стал победителем зонального турнира в классе «Б» СССР, а также чемпионом РСФСР, за что был удостоен звания мастера спорта СССР. Золотой медалью Багапова наградил Александр Петрович Старостин. Всего в составе «Кубани» Хамза провёл около 220 игр, в которых забил не менее 13 мячей.

В августе 1966 года перешёл в клуб первой лиги СССР «Спартака» Нальчик, где провёл три с половиной года. В 1970 году выступал за команду «Старт» Ейск, а позднее за украинский «Днепр» Черкассы.

С 1972 по 1981 год играл в командах КФК, в частности в коллективе завода имени Седина. По итогам опроса на официальном сайте кубанского коллектива Хамза Багапов был признан лучшим игроком «Кубани» 1940—1960 годов. Он входит в совет старейшин краснодарской команды.

Тренерская 
В 1974 году Багапов начал свою тренерскую деятельность в детско-юношеской спортивной школе, где работал до 1986 года. Спустя год, после вылета краснодарской «Кубани» во вторую лигу советского чемпионата, возглавил родную команду. В 1987 году Багапов стал вместе с клубом чемпионом РСФСР и вывел команду в первую лигу, но уже через год покинул её в связи с неудовлетворительными результатами коллектива. После чего стал помощником Владимира Александровича Бражникова в белореченском «Химике» и уже в мае возглавил команду.

В 1993 году стал тренером в краснодарской команде первой лиги «Колос», где позднее был назначен начальником команды. Вторую половину сезона 1994 года Багапов провёл в качестве главного тренера армавирского «Торпедо».

Начиная с 1995 года работал с краснодарской «Кубанью» в качестве тренера-селекционера вплоть до 1996 года. В 1997 году Багапов вернулся в ДЮСШ, где работает тренером до сих пор. Также тренирует любительскую команду «Инфотэкс».

Достижения и награды 
 В качестве игрока
 Чемпион РСФСР: 1962.
 Победитель зонального турнира среди команд второй лиги: 1962.
 В качестве тренера
 Чемпион РСФСР: 1987.
 Победитель зонального турнира среди команд второй лиги: 1987.

Личная жизнь 
С 12 до 18 лет, помимо футбола, занимался музыкой по классу домры и выступал в струнном оркестре города Баку. Сын Александр — футболист, полузащитник, арбитр и тренер.

Статистика выступлений 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых, возможно, неполные в связи с отсутствием протоколов первенства 1961 и 1970 года, а также протоколов кубка 1961, 1968 и 1969 годов.

Источники:
 Статистика выступлений взята из книги:

Статистика в качестве главного тренера

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FootBook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Торпедо» Ейск
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Кубань»
Тренеры ФК «Химик» Белореченск
Тренеры ФК «Армавир» Россия